Talarrubias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Talarrubias (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Talarrubias (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar